Zhongxing steht für Orte:

 Zhongxing (), den Sitz der Verwaltung der Provinz Taiwan der Republik China, siehe Zhongxing Xincun;
 die Großgemeinde Zhongxing (中兴镇) im Stadtbezirk Anju der Stadt Suining in der chinesischen Provinz Sichuan, siehe Zhongxing (Anju);
 die Großgemeinde Zhongxing (中兴镇) im Stadtbezirk Chongming der chinesischen regierungsunmittelbaren Stadt Shanghai, siehe Zhongxing (Chongming);
 die Großgemeinde Zhongxing (中兴镇) der Stadt Dujiangyan in der chinesischen Provinz Sichuan, siehe Zhongxing (Dujiangyan);
 die Großgemeinde Zhongxing (众兴镇) im Kreis Shou in der chinesischen Provinz Anhui, siehe Zhongxing (Shou);
 die Großgemeinde Zhongxing (众兴镇) im Kreis Siyang in der chinesischen Provinz Jiangsu, siehe Zhongxing (Siyang);
 die Großgemeinde Zhongxing (忠兴镇) im Stadtbezirk Youxian der Stadt Mianyang in der chinesischen Provinz Sichuan, siehe Zhongxing (Youxian);
 die Gemeinde Zhongxing (仲兴乡) im Kreis Guzhen in der chinesischen Provinz Anhui, siehe Zhongxing (Guzhen);
 das Straßenviertel Zhongxing (中兴街道) im Stadtbezirk Sujiatun der Stadt Shenyang in der chinesischen Provinz Liaoning, siehe Zhongxing (Sujiatun);

Technik:
 Hebei Zhongxing Automobile Company, chinesischer Automobilhersteller;
 Chinasat, chinesische Satellitenmarke.